Вулиця Вершигори — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Генерала Вершигори — вулиця у місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Вершигори — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Петра Вершигори — вулиця у місті Київ.

 Вулиця Вершигори — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Кременчук.
 Вулиця Вершигори — колишня назва Астрономічної вулиці у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Вершигори — колишня назва вулиці Героїв Майдану у місті Яремче Івано-Франківської області.

Вулиці, названі на честь людей